

Patronymie
 Édouard Montpetit (1881-1954) était un avocat et a occupé plusieurs fonctions à l'Université de Montréal.

Toponymie
 Le Collège Édouard-Montpetit est le principal CÉGEP de la ville de Longueuil.
 Édouard-Montpetit est le nom d'une station de métro à Montréal.

Autres
 L'Université de Montréal possède plusieurs pavillons dont le nom porte Édouard-Montpetit.